Суперкубок Румунії з футболу 2017 — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 9 липня 2017 року між чемпіоном Румунії клубом Віїторул і володарем кубка Румунії клубом Волунтарі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Румунія
Липень 2017
2017 у румунському спорті